UNP steht für:
 Union Pacific Corporation (NYSE:UNP), US-amerikanisches Unternehmen
 United National Party, Partei in Sri Lanka

 Ukrajinska Narodna Partija (dt. „Ukrainische Volkspartei“), Partei in der Ukraine
 U-Stahl-Normalprofil

Unp steht für:
 Unnilpentium, ehemaliger systematischer Name von Dubnium, chemisches Element mit der Ordnungszahl 105

unp steht für:
 Worrorra (ISO-639-3-Code), gefährdete australische Sprache im Norden von Western Australia

Abkürzung